Неофи́т (древнегр. νεόφυτος) — редкое личное имя греческого происхождения, означает «новообращённый». Кроме греческого наиболее распространено как русское и болгарское имя. При этом дословно переводится как «вновь посаженный» (νεόϕυτος) от νέος (неос) — «новый» и φυτόν (фитон) — «растение».

Происходит от термина «неофит», которым обозначают человека, приближающегося к христианской вере, его получали первые христиане после крещения, перерождаясь в новой духовной жизни.

Персоналии 
 Имена
 Неофит (иеромонах) (ум. 1727) — иеромонах, противораскольнический миссионер.
 Неофит (патриарх Болгарский) (род. 1945) — епископ Болгарской православной церкви.
 Неофит V — епископ Константинопольской православной церкви, Патриарх Константинопольский в течение нескольких дней в октябре 1707 года.
 Неофит VII — Патриарх Константинопольский (1789—1794 и 1798—1801).
 Неофит VIII (1832—1909) — Патриарх Константинопольский (1891—1894).
 Неофит Каристский (1790—1851) — епископ Элладской православной церкви, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.
 Неофит Кипрский (1134—1214) — отшельник, основатель монастыря на Кипре, носящего его имя.
 Неофит Рильский (1793—1881) — болгарский монах, просветитель.
 Неофит Урбнисский (ум. 587) — бывший персидский военачальник Омар, епископ Урбнисский и священномученик.
 Неофит (Докучаев-Платонов) (1782—1825) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангельский и Холмогорский.
 Неофит (Караабов) (1868—1971) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.
 Неофит (Конгай) (род. 1970) — епископ Александрийской православной церкви, епископ Ньерийский и Кенийских гор.
 Неофит (Коробов) (1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ветлужский, викарий Нижегородской епархии
 Неофит (Масурас) (род. 1962) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Морфский и проэдр Соли.
 Неофит (Метаксас) (1762—1861) — епископ Элладской православной церкви, первый митрополит Аттикский.
 Неофит (Неводчиков) (1819—1910) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский, духовный писатель.
 Неофит (Осипов) (1875—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Неофит (Паскалев) (1870—1938) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Скопский.
 Неофит (Следников) (1873—1918) — епископ Русской православной церкви, епископ Старобельский, викарий Харьковской епархии.
 Неофит (Соснин) (1794—1868) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пермский и Верхотурский.

 Отчества
 Илья Пономаренко — удостоенный звания «Герой Советского Союза».
 Георгий Бурмаков — полковник, участник Первой мировой войны.

Именины 
 В православии:
 Февраль: 3 февраля
 Август: 24 августа
 Сентябрь: 2 сентября, 4 сентября
 Ноябрь: 22 ноября
 Декабрь: 2 декабря, 16 декабря
 В католичестве:
 Январь: 20 января
 Август: 22 августа

См. также 
 Неофитовы — дворянский род.
 Книга монаха Неофита — антисемитский памфлет (1803).